Супру́н — украинская и белорусская фамилия и топоним.

Известные носители 
 Супрун, Адам Евгеньевич (1928—1999) — белорусский лингвист, профессор, заслуженный деятель науки БССР.
 Супрун, Василий Иванович (род. 1948) — российский лингвист.
 Супрун, Виктор Петрович (род. 1964) — актёр.
 Супрун, Владимир Николаевич (род. 1955) — начальник Свердловской железной дороги.
 Супрун, Вячеслав Иосифович (род. 1949) — российский скрипичный мастер.
 Супрун, Георгий Александрович (1911—1973) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Супрун, Инна Александровна (род. 1983) — украинская биатлонистка.
 Супрун, Людмила Павловна (род. 1965) — украинский политик и общественный деятель.
 Супрун, Марина Павловна (род. 1962) — советская и белорусская гребчиха.
 Супрун, Михаил Николаевич (род. 1955) — историк, профессор Поморского государственного университета.
 Супрун, Оксана Александровна (1924—1990) — украинский скульптор.
 Супрун, Степан Павлович (1907—1941) — советский лётчик-испытатель, лётчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза.
 Супрун, Ульяна (род. 1963) — профессиональный врач, общественный деятель, и. о. министра здравоохранения Украины.

Топоним 
 Супрун — посёлок в Сальском районе Ростовской области России.

См. также 
 Супрунов (значения)
 Супруновка